

Toponymes 
 Wildenstein, commune alsacienne (Haut-Rhin).
 Burg Wildenstein, une forteresse en Allemagne.
 Château de Wildenstein (Suisse), dans le canton de Bâle-Campagne, en Suisse.
 Château de Wildenstein (France), sur la commune de Kruth, en France.
 Wildenstein Institute, centre de recherche en histoire de l'art à Paris.

Hydronymes 
 Lac de Wildenstein, lac artificiel du versant alsacien du massif des Vosges, lac de barrage de Kruth-Wildenstein.

Personnalités 
 Nathan Wildenstein (1851-1934), premier Wildenstein à posséder une galerie d'art à Paris.
 Georges Wildenstein (1892-1963), marchand et historien d'art, fils de Nathan et père de Daniel Wildenstein.
 Daniel Wildenstein (1917-2001), marchand et historien d'art, fils de Georges Wildenstein.
 Alec Wildenstein (1940-2008), marchand d'art et éleveur de chevaux, fils de Daniel Wildenstein.
 Guy Wildenstein (né en 1945), marchand d'art et éleveur de chevaux, fils de Daniel Wildenstein.
 Jocelyne Wildenstein (née Périsset en 1940), épouse du milliardaire Alec Wildenstein, connue pour ses très nombreuses opérations de chirurgie plastique.